De Sloveense voetbalbeker 2014–2015 (Sloveens: Pokal Slovenije 2014–2015) was de 24ste editie van de strijd om de nationale voetbalbeker van Slovenië sinds de onafhankelijkheid van de voormalige Joegoslavische deelrepubliek in 1991. Aan het toernooi, dat begon op 19 augustus 2014, deden 28 clubteams mee. De finale werd gespeeld op 20 mei 2015 in het Bonifikastadion in Koper, waar thuisclub FC Koper in de eindstrijd met 2-0 won van NK Celje door treffers van Denis Halilović en Jaka Štromajer. De club onder leiding van trainer-coach Rodolfo Vanoli won zo voor de derde keer in de clubgeschiedenis de nationale beker en plaatste zich op basis hiervan voor de tweede kwalificatieronde van de UEFA Europa League 2015/16. In tegenstelling tot de kwart- en de halve finales werd de finale beslist in één wedstrijd.

Schema

Zie ook
 Sloveens voetbalelftal in 2014
 Sloveens voetbalelftal in 2015
 1. slovenska nogometna liga 2014/15

2015
Bekervoetbal 2014/15